Пуэбла-де-Альменара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 37,72 км². Население — 456 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de la diputación provincial sobre este pueblo y sus puntos de interés
 Web informativa con fotos de Puebla de Almenara
 Blog de información sobre Puebla de Almenara
 Guía de viajes, opiniones, fotos y hoteles de Puebla de Almenara
 Página dedicada a los cazadores de Puebla de Almenara

Муниципалитеты Куэнки